GRand Unified Bootloader est un chargeur d'amorçage,
 Grub est un moteur de recherche.

Toponymie 
 Grub est une commune allemande de l'arrondissement de Hildburghausen (Thuringe) ;
 Grub est une commune suisse du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures ;
 Grub est un village suisse de la commune d'Eggersriet dans le Canton de Saint-Gall ;
 Grub am Forst est une commune allemande de l'arrondissement de Cobourg (Bavière) ;
 Grub (Perwang am Grabensee), localité de Perwang am Grabensee du district de Braunau am Inn (Haute-Autriche).

Patronyme 
 Friedrich Grub (1833-1908), homme politique wurtembergeois

Homonymie de toponyme